Мескитик има више значења:

 Мескитик (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Мескитик (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Мескитик (Мескитик, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику